Regeringen Lars Emil Johansen kan henvise til:
 Regeringen Lars Emil Johansen I – Grønlands regering 1991-1995
 Regeringen Lars Emil Johansen II – Grønlands regering 1995-1997